Anaxibia (en griego antiguo Άναξίβια) es el nombre de varios personajes de la mitología griega:

 Anaxibia, una hija de Biante e Ifianasa, y sobrina de Melampo.
 Anaxibia, hermana de Agamenón y Menelao
 Anaxibia, una de las Danaides, casada con Arquelao, hijo de Egipto
 Anaxibia, una hija de Cratieo. Según algunas fuentes se casó con Néstor en lugar de Eurídice 
Anaxibia, una náyade de río Ganges
Anaxibia, madre de Meandro por Cércafo

Personajes de la mitología griega